Йоханнесбург
 Йоханнесбург — самый крупный по численности жителей город в ЮАР.
 Йоханнесбург — городской округ в провинции Гаутенг (ЮАР).
 Йоханнесбург — крупнейший аэропорт, расположенный недалеко от города Йоханнесбург, ЮАР.
 «Йоханнесбург» — стадион в городе Йоханнесбург, ЮАР.

Йоганнесбург
 Йоганнесбург — замок в Германии.
 Йоганнесбург — город в провинции Восточная Пруссия.